Улья́новская у́лица — пролегает в Ленинском районе города Самары, считается границей исторического центра города. Название получила в честь города Симбирска и сменила его вслед за ним в 1924 году, когда тот стал Ульяновском До 1860 года носила название Садовая.

Начинается от реки Волги Ульяновским спуском в районе Жигулёвского пивзавода. Пересекается с Волжским проспектом, улицами: Рабочий городок, Чапаевской, Молодогвардейской, Галактионовской, Самарской, Садовой, Ленинской, Братьев Коростелёвых, Арцыбушевской, Буянова, Никитинской. Заканчивается перекрёстком с улицей Агибалова в районе Губернского рынка.

Здания и сооружения 
 пристань на Ульяновском спуске
 Жигулёвский пивоваренный завод
 пивбар «На Дне»
 Самарский государственный архитектурно-строительный университет
 гостиница «Европа» (Галактионовская улица, № 171) — бывший дом помещицы Елизаветы Кошелевой
 торговый центр «Вавилон» (бывший корпус Куйбышевского авиационного института)
 бизнес-центр «Галактика»

 Утраченные здания
 «Торговые бани» Е. Н. Кошелевой на пересечении нынешних Ульяновской и Самарской улиц.
 бывший памятник архитектуры на пересечении ул. Самарская / ул. Ульяновская, 172/29, в 2011 году по инициативе Минимущества здание было лишено статуса памятника.

Почтовые индексы 
 дом № 2 — 443071
 чётные 8-60, нечётные 19-77 — 443001
 нечётные 13-17 — 443010
 чётные 62-68, нечётные 79-101 — 443030

Транспорт 
Пристань на Ульяновском спуске работает в основном для паромов и маломерных судов, перевозящих пассажиров через Волгу (в село Рождествено). Зимой речное сообщение (по льду) обеспечивает судно на воздушной подушке.

Маршруты общественного наземного транспорта не пролегают по Ульяновской улице, её используют только в случае ремонтных работ на соседних улицах. Трамвайные пути пересекают ул. Ульяновскую по Галактионовской и по Арцыбушевской улицам.

Остановки общественного транспорта «Ульяновская улица» есть на ул. Самарской (для автобусов и маршрутных такси), на ул. Арцыбушевской (для трамваев и автобусов).

Примечания

Ссылки 
 Пристань «Ульяновский спуск» на Яндекс.Карты
 Пешеходный маршрут по Ульяновской улице на Яндекс. Карте
 Илья Сульдин. Волга и пиво. Прогулка по Ульяновской. проект «Час пешком» на сайте «Самарской газеты», 01.04.2017
 Андрей Артёмов. Улица Ульяновская: галактический «Утюг», дом, в котором жил Арцыбушев, бондарный двор пивзавода с тоннелем и здание института, ставшее ТЦ. «Другой город», 20 июля 2021 
 Самая нижняя пивнушка. Уникальный словарь самарца: откуда пошло слово «дно»? «Другой город», 30 сентября 2014
 Раскрытые тайны особняка доктора Масловского